El término hermanos Adam puede referirse a:

Los cuatro arquitectos escoceses hijos de William Adam :

La Familia Adam, fue una familia de arquitectos y diseñadores procedentes del norte del Reino Unido, de Escocia del siglo XVIII. Fueron los artífices del desarrollo de un estilo neoclásico refinado. Fueron cuatro hermanos: Adam, John, Robert, James y William, todos hijos de un arquitecto de Edimburgo. Algunos de sus trabajos se localizaron en la ciudad de Londres, donde fueron responsables de proyectar casas en la ciudad y en el campo, así como decoraciones que fueron fiel reflejo de la creciente prosperidad de Inglaterra.

 John Adam (1721–1792).
 Robert Adam (1728–1792).
 James Adam (1732–1794).
 William Adam (hijo).

Los tres escultores franceses hijos de Lambert Adam :
 Lambert-Sigisbert Adam (1700–1759).
 Nicolas-Sébastien Adam.
 François-Gaspard-Balthazar Adam.

Los tres pintores hijos de Albrecht Adam (1786-1862) :
 Benno Adam (1812-1892).
 Eugen Adam (1817-1880).
 Franz Adam (1815-1886).